Чэнь Чжэнь (; 1955 — 13 декабря 2000) — китайский художник, один из пионеров искусства инсталляций в Китае. Родился в Шанхае, где получил художественное образование, сначала окончив в 1973 году «Шанхайскую школу искусств» (по классу живопись), а затем, в 1978 году, «Шанхайский театральный институт» (по классу театральные декорации). В 1986 году по политическим причинам, а также с целью продолжения образования покинул Китай и переехал в Париж. Обучался в «École nationale supérieure des Beaux-Arts» (1986) и «Institut des hautes études en arts plastiques» (1989). В Париже начал экспериментировать с инсталляциями, которые стал создавать из найденных предметов повседневного быта. На роль центральной темы творчества, во многом под воздействием собственного ракового заболевания, постепенно вышел синтез телесного и духовного, а также темы исцеления и коммуникации. Умер от рака в 2000 году в Париже в возрасте 45 лет. Многие инсталляции остались незавершёнными (в 2007 году был выпущен их каталог «Chen Zhen. 1991—2000 unrealized», содержащий материалы для более, чем 30 инсталляций).

Работы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Каталог выставки «Chen Zhen, Der Körper als Landschaft»
 Каталог нереализованных инсталляций художника

Современные художники Китая
Умершие от рака
Персоналии по алфавиту